W Rumunii
 Boțești – gmina w okręgu Ardżesz
 Boțești – gmina w okręgu Vaslui
 Boțești – wieś w okręgu Ardżesz, w gminie Boțești
 Boțești – wieś w okręgu Neamț, w gminie Girov
 Boțești – wieś w okręgu Vaslui, w gminie Boțești